Валідація () — проєкт підтвердження відповідності (обгрунтованості) або надання законної сили;набір процедур або дій, спрямованих на підтвердження за допомогою об'єктивних свідчень, математичних методів і вимірювань, наведення доказів, що вимоги до процесу, проєкту або системи виконано і цей процес, проєкт або система відповідають заданим параметрам.

Валідація в загальному праві — процес затвердження, легалізації, 
легітимації, ратифікації, імплементації, конфірмації (набуття дійсності/дієвості, законності, юридичної сили); також Акцептуація — процес укладення договору відповідно до пропозиції іншої сторони (:wikt:ru:акцептуация).

Валідація в програмуванні — процес, що дозволяє визначити, наскільки точно з позицій потенційного користувача певна модель представляє задані сутності реального світу.

Валідація у виробничій діяльності — процедура, що дає високий ступінь впевненості в тому, що конкретний процес, метод або система буде послідовно приводити до результатів, які відповідають заздалегідь установленим критеріям прийнятності.

Валідація електронної пошти — перевірка правильності адрес електронної пошти, є важливою частиною маркетингових розсилок.

Див. також 
 Верифікація
 Валідатор
 Валідність
 :Категорія:Валідність (статистика)
 :wikt:ru:бракераж
 Апробація
 Атрибуція (значення)
 Автентичність (значення)
 Сертифікація
 Стандартизація

Джерела 
 ВАЛІДАЦІЯ  Фармацевтична енциклопедія